Hrvatska sloboda (Zagreb), hrv. dnevni list, pravaško glasilo
 Hrvatska sloboda (Chicago), prije Chicago-Sloboda, hrv. iseljenički list
 Hrvatska sloboda (Glenroy), hrv. iseljenički list
 Hrvatska sloboda (München), hrv. iseljenički list
 Hrvatska sloboda (Pariz), hrv. iseljenički list